Bernloh ist der Ortsname von

 Bernloh (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bernloh (Perkam), Ortsteil der Gemeinde Perkam, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bernloh (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern